

Carriera
Ha iniziato la carriera nel motociclismo nel 1969 e nel 1974 ha ottenuto il titolo nazionale tedesco nella classe 50.

La sua carriera nel motomondiale si è svolta sempre nelle cilindrate minori ed è culminata con l'unica vittoria in un singolo gran premio ottenuta in occasione del Gran Premio motociclistico di Germania 1974. Tale successo è stato peraltro agevolato dal fatto che la gara in questione era stata boicottata da gran parte dei piloti di primo piano.

Ha però gareggiato nel mondiale per anni, fino al motomondiale 1983 e sempre in sella a moto Kreidler, salendo nuovamente sul podio con il terzo posto nel Gran Premio motociclistico di Germania 1979 e ottenendo un 8º posto nel motomondiale 1978 quale miglior piazzamento finale in classifica.

Risultati nel motomondiale

Note

Collegamenti esterni